2 miejscowości w Polsce: 
 Laski Małe – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa 
 Laski Małe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
Laski Małe – kolejowy posterunek ogałęźny, przystanek i ładownia
Miejscowości na Białorusi

 Laski Małe – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Lubań.

Zobacz też 
 Laski